Уаричик има више значења:

 Уаричик, Уариче (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Уаричик, Естасион Уаричик, Рестауранте (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику